Die Liste der Städte in Chile bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des südamerikanischen Staates Chile. Aufgeführt ist auch eine Liste der Städte in Nord-Süd-Richtung. Eine Tabelle der größten Gemeinden nach Einwohnerzahl und eine alphabetisch geordnete Übersicht über alle 346 Gemeinden des Landes ist unter Liste der Gemeinden in Chile zu finden.

Agglomerationen nach Einwohnerzahl 
Die mit Abstand größte Agglomeration in Chile ist Santiago mit einer Einwohnerzahl von 6,2 Millionen. Damit konzentrieren sich etwa 40 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. Die größten Agglomerationen in Chile sind (Volkszählung 2017):

Städtische Siedlungen nach Einwohnerzahl 
Nach der Definition des Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ist ein Ort ab einer Einwohnerzahl von 5.000 statistisch eine Stadt beziehungsweise eine städtische Siedlung. Demnach gab es bei der Volkszählung 2002 in Chile 239 Städte.

Die folgende Tabelle enthält die städtischen Siedlungen mit mehr als 40.000 Einwohnern, sowie die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 21. April 1982, 22. April 1992, 24. April 2002 und den 21. April 2017. Aufgeführt ist auch die Region, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung – das geographische Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne. So hat die Gemeinde Santiago nur 200.000 Einwohner, das städtische Siedlungsgebiet (área urbana) 5,2 Millionen.

(VZ = Volkszählung)

Quelle: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Städte von Norden nach Süden 

Bedingt durch die ungewöhnliche geografische Gestalt Chiles liegt es nahe, seine Städte in Nord-Süd-Richtung aufzulisten. Nachfolgend findet sich eine solche Liste, die auch einige kleinere Orte enthält:

XV. Region (Región de Arica y Parinacota)
 Arica
 Camarones
 General Lagos
 Putre

I. Region (Región de Tarapacá)
 Camiña
 Colchane
 Huara
 Pica
 Pozo Almonte
 Iquique

II. Region (Región de Antofagasta)
 Tocopilla
 Marìa Elena
 Calama
 Ollagüe
 San Pedro de Atacama
 Mejillones
 Antofagasta
 Sierra Gorda
 Taltal

III. Region (Región de Atacama)
 Chañaral
 Caldera
 Copiapó
 Chañarcillo
 Vallenar

IV. Region (Región de Coquimbo)
 La Serena
 Coquimbo
 Andacollo
 Ovalle
 Illapel
 Canela

V. Region (Región de Valparaíso)
 Los Andes
 La Ligua
 San Felipe
 Quillota
 Limache
 Villa Alemana
 Quilpué
 Viña del Mar
 Valparaíso
 Casablanca
 San Antonio

Hauptstadtregion (RM oder Región Metropolitana)
 Colina
 Santiago
 San Bernardo
 Peñaflor
 Puente Alto
 Melipilla
 Talagante
 Buin
 Paine
 Curacaví

VI. Region (Región del Libertador General Bernardo O’Higgins)
 Rancagua
 Sewell
 Pichilemu
 San Fernando
 Santa Cruz

VII. Region (Región del Maule)
 Curicó
 Molina
 Talca
 Constitución
 Linares
 Cauquenes
 Parral

XVI. Region (Región de Ñuble)
 San Carlos
 Chillán
 Quirihue
 Bulnes

VIII. Region (Región del Bío-Bío)
 Tomé
 Talcahuano
 Concepción
 San Pedro de la Paz
 Chiguayante
 Coronel
 Lota
 Arauco
 Curanilahue
 Los Ángeles
 Lebu
 Cañete

IX. Region (Región de la Araucanía)
 Angol
 Temuco
 Pitrufquén
 Carahue
 Puerto Saavedra
 Villarrica
 Pucón
 Freire

XIV. Region (Región de los Ríos)
 Valdivia
 Corral
 Lanco
 Los Lagos
 Mariquina
 Máfil
 Paillaco
 Panguipulli
 La Unión
 Futrono
 Lago Ranco
 Río Bueno

X. Region (Región de los Lagos)
 Osorno
 Purranque
 Rio Negro
 San Pablo
 Puerto Octay
 Frutillar
 Puerto Varas
 Puerto Montt
 Calbuco
 Ancud
 Castro
 Chaitén
 Quellón

XI. Region (Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo)
 Melinka
 Puerto Cisnes
 Villa Mañiguales
 Puerto Aysén
 Puerto Chacabuco
 Coyhaique
 Chile Chico
 Cochrane

XII. Region (Región de Magallanes y de la Antártica Chilena)
 Puerto Natales
 Punta Arenas
 Porvenir
 Puerto Williams

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern
 Die Geisterstadt in den Anden: Sewell
 Amincha

Weblinks 
 Instituto Nacional de Estadísticas
 City Population - Einwohnerzahlen der Städte Chiles

!Liste der Stadte in Chile
Chile, Stadte